Одесская операция

 Одесская операция (1919) — десантная войсковая операция ВСЮР и Великобритании против Советской России во время Гражданской войны в России.
 Одесская операция (1920) — наступательная операция Советской России против ВСЮР во время Гражданской войны в России.
 Одесская операция (1944) — стратегическая военная операция войск СССР против Германии и Румынии во время Великой Отечественной войны.

См. также 
 Одесская оборона — оборонительная операция войск СССР перед наступающими на Одессу войсками Румынии и Германии во время Великой Отечественной войны.